Logic steht für

 Logic Pro, eine Digital Audio Workstation (DAW) und ein Software-Audio- und Midisequenzer

Logic ist der Künstlername folgender Personen:

 Logic (Rapper) (Sir Robert Bryson Hall II; * 1990), US-amerikanischen Rapper
 Lora Logic (Susan Whitby; * 1960), britische Saxophonspielerin und Sängerin